Дмитрий Ларионов:
 Ларионов, Дмитрий Владимирович (род. 1972) — игумен РПЦ, настоятель Ионо-Яшезерского монастыря.
 Ларионов, Дмитрий Геннадьевич (род. 1985) — российский каноист.